Gröbel ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Gröbel (* 1968), deutscher Basketballspieler
 Christian Ernst August Gröbel (1783–1854), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Gottfried Gröbel, österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Groebel